Eberlanzia (dier), een geslacht van rolspinnen uit de familie van Daesiidae 
 Eberlanzia (plant), een geslacht uit de ijskruidfamilie (Aizoaceae)